Флаг Курдистана (, также Alaya Rengîn — «красочный флаг») появился в 1920 году во время курдского движения за независимость от Османской империи.

Главная особенность курдского флага — сверкающая золотая эмблема солнца в центре — древнего религиозного и культурного символа курдов. У солнечного диска 21 луч, все лучи равны по размеру и форме. Важность числа 21 заложена в древних язданистских религиозных традициях у курдов.

Красный цвет символизирует кровь курдских мучеников в длительной борьбе за курдскую свободу и достоинство, зелёный — красоту ландшафтов и пейзажей Курдистана, белый — мир и равенство, жёлтый — начало жизни и свет для людей.

Другие флаги, использовавшиеся курдами

См. также 
 Герб Курдистана
 Паниранские цвета

Примечания 

Курдистан
политика Курдистана
Флаги-триколоры
Курдская культура
Флаги с изображением солнца